Список содержит имена и даты полномочий упоминающихся в источниках народных трибунов (tribuni plebis) Римской республики в период с 493 года до н. э., когда эта должность была учреждена, по 43 год до н. э. Изначальной задачей народных трибунов была защита интересов плебса от патрициев; поэтому все трибуны за редчайшим исключением (Публий Клодий Пульхр по рождению принадлежал к сословию патрициев) были плебеями.

Список народных трибунов

Примечания

Литература 

 Thomas Robert Shannon Broughton. The Magistrates of the Roman Republic. — , 1951—1986.
 Giovanni Niccolini. I fasti dei tributi della plebe. — Mailand, 1934.

Списки:Древний Рим
Римская республика